На дне:

 «На дне» (укр.: «На дні») — рассказ Ивана Франко из сборника «В поте лица». Написан и впервые опубликован в 1880 году.
 «На дне» — пьеса Максима Горького. Написана в конце 1901 — начале 1902 года.

Экранизации пьесы
 «На дне» — французский художественный фильм, режиссёр Жан Ренуар (Les bas-fonds, 1936).
 «На дне» — советский художественный фильм, режиссёр Андрей Фролов (1952).
 «На дне» — японский художественный фильм, режиссёр Акира Куросава (どん底, 1957).
 «На дне» — спектакль татра «Современник», режиссёр Галина Волчек (1972).
 «На дне» — советский художественный фильм, режиссёр Александр Панкратов (1978).
 «На дне» — советский (армянский) фильм-спектакль (1987).
 «Без солнца» — советский художественный фильм, режиссёр Юлий Карасик (1987).
 «На дне» — российский художественный фильм, режиссёр Владимир Котт (2014).

Прочее
 «На дне» — американский боевик (Beneath, 2007).
 «На дне» — американский телесериал (2009).
 Путь домой (уличная газета), ранее «На дне» — уличная газета, выходящая в Санкт-Петербурге с 1994 года.